Lomax puede referirse a:

Personas
John Lomax (1867–1948) fue un folclorista de América e investigador musical.
Alan Lomax (1915-2002), fue un importante etnomusicólogo estadounidense.  
Derek William Lomax (1933 -1992 ) fue un escritor e hispanista británico. 
Gerald Lomax Smith ( n. 1949 ) es un botánico, profesor estadounidense, especialista en espermatófitas. 

Geografía
Lomax (Illinois) villa ubicada en el condado de Henderson en el estado estadounidense de Illinois.
Municipio de Lomax (condado de Henderson, Illinois)   municipio ubicado en el condado de Henderson.

Otros
Lomax (orquídea)  es un género monotípico de orquídeas epifitas.